Benzenbach ist ein Gewässername:

 Benzenbach (Brettach), rechter Zufluss der Brettach (zum Kocher) kurz vor der Vordermühle, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Benzenbach (Fischach), rechter Zufluss der Fischach (zur Bühler) bei Rappoltshofen, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Benzenbach (Mergbach), rechter Zufluss des Mergbachs beim Dorf Groß-Gumpen, Gemeinde Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen

Siehe auch:
 Benzgraben
 Binzenbach